Cuauhtémoc kan syfta på:

Cuauhtémoc (fartyg) – ett av mexikanska flottans träningsfartyg ARM Cuauhtémoc (BE-01)

Personer
 Cuauhtémoc –  aztekernas siste härskare eller tlatoani av den gamla kungaätten och regerade under åren 1520 och 1521
 Cuauhtémoc Blanco (1973 –), en mexikansk före detta fotbollsspelare, mittfältare

Geografi

Mexiko 

 Cuauhtémoc, Tamaulipas, ort, Altamira, 
 Villa Cuauhtemoc, ort, Veracruz, Pueblo Viejo, 
 Villa Cuauhtémoc Otzolotepec, kommunhuvudort, Delstaten Mexiko, 
 San Antonio, Zimapán, ort, 
 Cuauhtémoc, Jiquipilas, ort, 
 Cuauhtémoc, Agua Dulce, ort, 
 Cuauhtémoc, San Andrés Tuxtla, ort,
 Cuauhtémoc (distrikt), 
 Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, ort,
 San Pedro Piedra Gorda, ort, Zacatecas, Cuauhtémoc, 
 Cuauhtémoc (kommun), Chihuahua, ort, 
 Cuauhtémoc, Chihuahua, ort
 Cuauhtémoc (kommun), Colima, ort, 
 Cuauhtémoc, Colima, ort, 
 Cuauhtémoc (kommun), Zacatecas, 
 Cuauhtémoc, Sonora, ort, Cajeme, 
 Cuauhtémoc, Lafragua, ort, 
 Cuauhtémoc, Córdoba, ort, 
 Cuauhtémoc, Catazajá, ort, 
 Cuauhtémoc, Aguascalientes, ort, 
 Cuauhtémoc, Atzalan, ort, 
 Cuauhtémoc, Ostuacán, ort, 
 Cuauhtémoc, Ocosingo, ort, 
 Cuauhtémoc, Tenochtitlán, ort, 
 Cuauhtémoc, Oaxaca, ort, Santa María Chilchotla, 
 Cuauhtémoc, Jalisco, ort, Tolimán, 
 Cuauhtémoc, Ayotoxco de Guerrero, ort, 
 Cuauhtémoc, Morelos, ort, Axochiapan, 
 Cuauhtémoc, Guerrero, ort, Coahuayutla de José María Izazaga, 
 Cuauhtémoc, Nayarit, ort, Del Nayar, 
 Cuauhtémoc, Tabasco, ort, Cárdenas, 
 Cuauhtémoc, San Juan Evangelista, ort, 
 Cuauhtémoc, Minatitlán, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar